

Geografie 
 Livingston (Schotland), een stad in Schotland.
 Livingston (eiland), een eiland van de Zuidelijke Shetlandeilanden
 Livingston (Izabal), een plaats en gemeente in het Guatemalteekse departement Izabal

Verenigde Staten
 Livingston (Alabama), een plaats in de Amerikaanse staat Alabama.
 Livingston (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Livingston (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
 Livingston (Kentucky), een plaats in de Amerikaanse staat Kentucky
 Livingston (Louisiana), een plaats in de Amerikaanse staat Louisiana
 Livingston (Montana), een plaats in de Amerikaanse staat Montana
 Livingston (New Jersey), een plaats in de Amerikaanse staat New Jersey
 Livingston (New York), een plaats in de Amerikaanse staat New York
 Livingston (South Carolina), een plaats in de Amerikaanse staat South Carolina
 Livingston (Tennessee), een plaats in de Amerikaanse staat Tennessee
 Livingston (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Livingston (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
 Livingston Manor (New York), een plaats in de Amerikaanse staat New York.
 Livingston Parish, een parish in de Amerikaanse staat Louisiana.
 Livingston County, een doorverwijspagina voor de diverse county's in Amerika met de naam Livingston
 Livingston Energy Flight, een Italiaanse luchtvaartmaatschappij.

Familie en personen 
 Livingston (familie), een vooraanstaande familie in de Verenigde Staten, van oorsprong uit Schotland.

Een aantal Bekende leden van deze familie zijn:
 Philip Livingston (1686-1749), een Amerikaanse politicus.
 Philip Livingston (1716-1778),  een van de ondertekenaars van de Grondwet van de Verenigde Staten.
 William Livingston, een van de ondertekenaars van de Grondwet van de Verenigde Staten.
 Henry Brockholst Livingston, een Amerikaanse jurist en staatsman.
 Edward Livingston, een Amerikaanse jurist en staatsman.
 Robert Livingston (1708-1790), een lord.
 Robert Livingston (1718-1775), een Amerikaanse politicus
 Robert Livingston (1746-1813), een Amerikaanse politicus

Enkele andere bekende naamdragers:
 Bob Livingston (muzikant), een Amerikaanse muzikant.
 Bob Livingston (politicus), een Amerikaanse politicus.
 David Livingston, een Amerikaanse regisseur.
 David Livingston (componist), een Amerikaans componist.
 Jay Livingston, Amerikaanse songwriter.
 Thomas Livingston, een Schotse diplomaat
 Shaun Livingston, een Amerikaanse Basketballer.
 Ron Livingston, een Amerikaanse acteur.

Overige 
 Livingston FC, de voetbalclub uit de Schotse stad Livingston.
 Livingston Manor (landgoed), een voormalig landgoed van de familie Livingston.

Zie ook 
 Livingstone (doorverwijspagina)